Jorgenson est un patronyme porté notamment par :

 Dale W. Jorgenson (1933-2022), économiste américain ;
 Matteo Jorgenson (1999-), coureur cycliste américain.